Antonio Ruiz Cervilla (nascido em 31 de julho de 1937) é um meio-campista e treinador de futebol espanhol aposentado.

Jogador 
Nascido em Guadalupe de Maciascoque, região de Múrcia, Ruiz jogou cinco anos no Real Madrid, fazendo sua estréia na Liga em 21 de abril de 1957, em uma vitória por 4-1 em casa contra o Celta de Vigo. Ele jogou apenas 15 jogos em suas três primeiras temporadas, somando cinco jogos completos na campanha 1958-59 do clube na Liga dos Campeões, incluindo a final contra o Stade de Reims. 

Em 1962, Ruiz assinou para o Deportivo de La Coruña em empréstimo, mas acabou sendo rebaixado. Dispensado pelos Merengues, ele passou cinco das sete temporadas seguintes na Segunda División. Ele se aposentou em 1970 com 33 anos de idade.

Técnico 
Imediatamente depois de se aposentar, Ruiz começou a treinar equipes, sua primeira parada foi a equipe B da Múrcia. Nas três décadas seguintes, ele gerenciou outros oito clubes, intercalados com vários períodos de inatividade.

De 1979 a 1981, Ruiz foi treinador do UD Las Palmas, sendo demitido no início da segunda temporada. Em 1984-85 e 1994-95, acumulou 30 jogos para Elche CF e CD Logroñés, uma vez que ambas as equipes acabaram por serem rebaixadas.

Titulos

Real Madrid 
 La Liga: 1956-57, 1957-58, 1960-61 e 1961-62
 Copa del Generalísimo: 1961-62 
 Liga dos Campeões: 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60
 Copa Intercontinental: 1960
 Copa Latina: 1956

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Real Madrid Club de Fútbol
Futebolistas do Real Club Deportivo de La Coruña
Futebolistas do Real Murcia Club de Fútbol
Treinadores de futebol da Espanha
Treinadores do Real Madrid Castilla Club de Fútbol
Treinadores da Unión Deportiva Las Palmas
Treinadores do Rayo Vallecano de Madrid
Treinadores do Elche Club de Fútbol
Treinadores do Real Oviedo
Treinadores do Granada Club de Fútbol